Сен-Сільвен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Сільвен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сен-Сільвен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос